

Linguistica 
 Lingue macro-pama-nyunga – famiglia linguistica delle lingue australiane aborigene
 Lingue pama-nyunga – famiglia linguistica delle lingue australiane aborigene
 Lingue pama-nyunga del Sud-Ovest – ramo delle lingue pama-nyunga

Musica 
 Pama Records – etichetta discografica britannica

Geografia

Austria 
 Pama – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)

Burkina Faso 
 Pama – città e dipartimento nella provincia di Kompienga (Est)